Live at Budokan è il nome di molti album live registrati al Nippon Budokan di Tokyo.

Asia – Asia Enso Kai (Live in Tokyo). registrato nel 1983, pubblicato nel 2001
Avril Lavigne – Live at Budokan
Babymetal – Live at Budokan: Red Night, 2013
Blur – Live at the Budokan
Bob Dylan – Bob Dylan at Budokan
Butch Walker – Live at Budokan
Chic – Live at the Budokan, 1996
Cheap Trick – At Budokan
Coldrain – 20180206 Live at Budokan, 2018
Deep Purple . Made in Japan (solo parzialmente registrato a Tokyo)
Dream Theater – Live at Budokan
Eric Clapton – Just One Night
John Hiatt – Hiatt Comes Alive at Budokan? (non registrato in Giappone)
Judas Priest – Unleashed in the East, Rising in the East
Michael Schenker Group – One Night at Budokan
Modern Jazz Quartet – Reunion at Budokan, 1981
Mr. Big – Live at Budokan
 Mr. Big – Back to Budokan
Ozzy Osbourne – Live at Budokan
Pearl Jam – 3-3-03 - Tokyo, Japan
Stormtroopers of Death – Live at Budokan (registrato a New York)
Sex Machineguns – Live! Final Attack at Budokan
Toto – Live at Budokan, 1982
Yngwie J. Malmsteen – Live at Budokan - 1994, 1994

Pagine correlate 
Live at the Budokan